Il doppio  del Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2012.

František Čermák e Filip Polášek erano i detentori del titolo, ma hanno deciso di non partecipare.

Marcel Granollers e Marc López hanno sconfitto in finale Robert Farah Maksoud e Santiago Giraldo per 6-4, 7-69.

Teste di serie

  Marcel Granollers /  Marc López (campioni)
  Ivan Dodig /  Marcelo Melo (semifinale)

  Paul Hanley /  Julian Knowle (quarti di finale)
  Dustin Brown /  Michail Elgin (primo turno)

Tabellone

Fase finale

Collegamenti esterni 

Crédit Agricole Suisse Open Gstaad 2012